Miroslav Navratil ist der Name folgender Personen:

* Miroslav Navratil (Offizier) (1893–1947), jugoslawischer Offizier und Kriegsminister des Unabhängigen Staates Kroatien.
 Miroslav Navrátil (Designer) (1913–1999), tschechoslowakischer Designer